Григорий Ермович Кроманов (, , Эстония — , Раквереский район, , СССР) — советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1975).

Биография 
В 1953 году окончил актёрский факультет ГИТИСа.

В 1956 году начал работать режиссёром на Эстонском телевидении. Второй режиссёр на фильме «Парни одной деревни» — 1962.

Похоронен на кладбище Пярнамяэ.

Фильмография 
  — Новый нечистый из преисподней (совместно с Юри Мюйром)
  — Что случилось с Андресом Лапетеусом?
  — Наш Артур (документальный телефильм о певце Артуре Ринне; совместно с Мати Пыльдре)
  — Последняя реликвия
  — Бриллианты для диктатуры пролетариата
  — Отель «У погибшего альпиниста»

Примечания

Литература 
 «Lavastaja Grigori Kromanov : mälestused, artiklid, kirjad, päevikud» («Режиссёр Григорий Кроманов: воспоминания, статьи, письма, дневники»). Составитель Ирена Вейсайте-Кроманова, перевод на эст. язык Сильви Виссак, Ээсти Раамат, Таллин 1995, 560 стр. 

Кинорежиссёры СССР
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Похороненные на кладбище Пярнамяэ
Выпускники Таллинской Центральной русской гимназии